Франц Краль, псевдоним — Рахлоуц (, ; 26 ноября 1886 года, Радибор, Германия — 25 сентября 1915 года, Франция) — лужицкий педагог, писатель и редактор. Один из основателей лужицкой культурно-просветительской организации «Домовина».

Биография 
Родился 25 ноября 1886 года в семье преподавателя Якуба Краля в Радиборе. Закончив в Будишине среднюю школу, поступил в католическое педагогическое училище. В 1906 году вместе с Михалом Навкой основал детский журнал «Zahrodka» (с 1906 года — «Raj») как приложения к газетам «Katolski Posoł» и «Serbske Nowiny». С 1907 года по 1908 год служил в армии, после чего работал во вспомогательной школе в селе Хросчице. В 1908 году вступил в лужицкую культурно-просветительскую организацию «Матица сербская». В 1911 и 1912 годах издавал детский календарь «Nadźija».

С 1911 года по 1914 год работал учителем в Каменце. В это же время был редактором литературно-культурного журнала «Łužica». Участвовал в деятельности сербских сельских общественных организаций в различных населённых пунктах. В 1912 году основал вместе с Арноштом Бартом и Богумилом Швелей лужицкую культурно-просветительскую организацию «Домовина». Был в этой организации секретарём. По случаю 50-летия основания лужицкого театра написал в 1913 году сочинение «Naše dźiwadło» (Наш театр).

С 1914 года участвовал в Первой мировой войне в звании унтер-офицера. Погиб 25 сентября 1915 года во время сражения около населённого пункта Loos во Франции.

Сын серболужицкого писателя Краля Якуба и младший брат серболужицкого лингвиста Юрия Краля.

Примечания

Литература 
 Гугнин А. А., Введение в историю серболужицкой словесности и литературы от истоков до наших дней, Российская академия наук, Институт славяноведения и балканистики, научный центр славяно-германских отношений, М., 1997, стр. 131, ISBN 5-7576-0063-2

Ссылки 
 Jurij Słodeńk: Nekrolog LXXIV. W: Časopis Maćicy Serbskeje. Zwjazk 74 (1915), čo. 2, str. 146—151. (hsb.)
 Jurij Młynk: Kral, Franc. W: Jan Šołta, Pětr Kunze, Franc Šěn (wud.): Nowy biografiski słownik k stawiznam a kulturje Serbow.Ludowe nakładnistwo Domowina, Budyšin 1984, s. 282sl.
 
Лужицкие общественные деятели
Верхнелужицкие писатели
Члены Матицы сербо-лужицкой
Лужицкие педагоги